Soul Food steht für:

 Soul Food (Küche), traditionelle Küche der Afroamerikaner in den USA
 Soul Food (Film), US-amerikanisches Drama von George Tillman, Jr. (1997)
 Soulfood, deutsches Musikhandelsunternehmen
 Soul Food (Fernsehserie), eine von 2000 bis 2004 produzierte US-amerikanische Fernsehserie
 Soulfood – Familie geht durch den Magen, US-amerikanisch-brasilianische Dramedy von Fernando Grostein Andrade (2019)